Masters of Nebulah Frost — видеоальбом норвежской блэк-метал-группы Immortal, выпущенный в 1995 году лейблом Osmose Productions в формате VHS. На кассете представлены 2 клипа на композиции с альбома Battles in the North, режиссёром и продюсером которых является Девид Палзер ().

Об альбоме 
Battles in the North записывался группой в неполном составе (роль ударника исполнял Аббат). Музыкантов подвело качество записи и сведения, и альбом в итоге не встретил одобрения критиков. Рецензент сайта The Metal Observer назвал этот альбом самым слабым из творчества Immortal, но при этом отметил, что для съёмок видео с него были выбраны две самые удачные композиции. Помимо Аббата и Демоназа в одном из клипов присутствует ударник Хеллхаммер, который присоединился к группе после выхода Battles in the North в качестве сессионного музыканта.

Первым на кассете идёт видеоклип «Blashyrkh (Mighty Ravendark)». Большую часть времени в кадре присутствуют Аббат и Демоназ, играющие на вершине скалы на фоне поросшего лесом побережья и голубого неба. В некоторых сценах появляется ворон, вспышки молний, а некоторые кадры окрашены в чёрно-белый цвет. Во втором видео, на песню «Grim And Frostbitten Kingdoms», Аббат, Демоназ и Хеллхаммер играют, стоя на покрытом льдом берегу у кромки воды. На заднем плане мелькает заснеженная каменистая местность. Часть кадров снята через покрытый инеем и каплями воды объектив. Таким способом создаётся ощущение, что поющий Аббат заключён в глыбе льда.

Видео «Grim And Frostbitten Kingdoms» впоследствии было включено во вторую часть сборника Monsters of Metal лейбла Nuclear Blast, а клип «Blashyrkh (Mighty Ravendark)» вошёл в состав пятой части.

Список композиций

Участники записи 
 Demonaz Doom Occulta — гитара
 Abbath Doom Occulta — бас, вокал
 Hellhammer — ударные

Примечания 

Альбомы Immortal
Альбомы Osmose Productions